Чаловка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Чаловка — прежнее название села Талды в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2014 г.

Россия 
 Чаловка — деревня в Карагайском районе Пермского края.

Украина 
 Чаловка — село в Карловском районе Полтавской области.